18-й чемпионат Польши проходило с 16 февраля по 11 марта 1961 г. в Катовице.

На старт вышли 18 шахматистов. Борьба за 1-е место была очень упорной: никто из участников не потерпел меньше двух поражений. В результате мастеру А. Тарновскому на пол-очка удалось опередить Б. Сливу и завоевать единственный в своей карьере титул чемпиона Польши. За Тарновским и Сливой расположилась группа молодых шахматистов. Бронзовую медаль, как и в прошлом чемпионате, завоевал Р. Дрозд. На этот раз он единолично занял 3-е место.

Таблица

Ссылки 
 XVIII Szachowe Mistrzostwa Polski Katowice 1961
 18. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1961 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам